«Удар за трибуны» () — драма режиссёра , основанная на одноимённом романе . Премьера фильма состоялась 22 июня 1995 года на телеканале ABC.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю жизни немолодой супружеской пары Билла и Харпер Пэриш, пытающейся пережить смерть своего одиннадцатилетнего сына. Билл становится тренером детской бейсбольной команды, где он встречает странного мальчика по имени Лаки Даймонд, который взялся буквально из ниоткуда…

В ролях

Источники

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-драмы США
Семейные фильмы США
Фильмы о бейсболе
Экранизации литературных произведений
Фильмы США 1995 года